Créon ou Creon (sans accent) est un nom propre ou plus rarement un nom commun qui peut désigner :

Mythologie 
Dans la mythologie grecque, ce nom est porté par plusieurs personnages :
 Créon est un roi de Corinthe, qui offrit l'hospitalité à Jason et Médée,
 Créon est un roi de Thèbes, frère de Jocaste, oncle et beau-frère d'Œdipe.

Toponyme 
 Créon-d'Armagnac est une commune française du département français des Landes ;
 Créon (Gironde) est une commune française du département français de la Gironde ;

Marque 
 Creon est le nom commercial utilisé en Belgique, France et Suisse pour désigner une spécialité pharmaceutique à base de pancréatine (ferments digestifs : amylase + lipase + protéase) utilisée en cas d'insuffisance pancréatique exocrine grave.

Nom commun 
 Creon est un genre de papillons.